Chin Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wei He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Mian Shui, vattendrag, Jiangxi, 
 Chen Shui (vattendrag i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar